Isabela Noronha (Belo Horizonte, 1980) é uma jornalista e escritora brasileira.

Fez mestrado em Criação Literária na Universidade de Brunel, na Inglaterra.

Obras
 2015 - Resta Um (Companhia das Letras) - vencedor do prêmio Curtis Brown Prize e finalista do Prêmio São Paulo de Literatura para autores estreants com menos de 40 anos

Literatura infantil
 2013 - Adeus É para Super-Heróis (Edições SM) - vencedor do prêmio Barco a Vapor.

Escritores de Minas Gerais